Laska (bordspel), een bordspel ontwikkeld door Emanuel Lasker
 Laska (West-Pommeren), een plaats in Polen